Хиониты (; ; ) — древнее кочевое иранское или индоевропейское племя. 

В начале IV века нашей эры - возникло союз сако-масагетских племён которые стали называться хиониты.

Исторические свидетельства 
Аммиан Марцеллин, по происхождению грек, писавший на латыни, участник римско-персидских войн, находился в городе Амида во время его осады и взятия армией Шапура II, состоявшую, помимо персов, из сегестанцев (саков), албанов и хионитов.

Аммиан называет хионитов и геланов (с которыми, как и с хионитами, Шапур II воевал до того, как заключил с ними союз) «отдалённейшими» и «особенно воинственными» народами. В его представлении хиониты соседствовали с персами на отдалённой от Месопотамии границе.

Возможно, хиониты упоминаются в древнеиранских священных текстах Авесты как народ хьяона.

В пехлевийских текстах, а именно в «Предание о сыне Зарера», хиониты упоминаются как враги царя ариев Виштаспа.

Гипотезы 
По мнению некоторых исследователей, хиониты являлись потомками племени хьяонов Турана, упоминаемых в Авесте.

По мнению Н. В. Пигулевской, описываемые Аммианом хиониты выделяются как племя «не тюркского типа».

С. П. Толстов сопоставлял хионитов с культурой «Болотных» городищ Приаралья IV—VI веков н. э., население которой, по его мнению, в VI веке н. э., большей частью мигрировало на запад и север. Также он относил хионитов к антропологическому типу, характерному для туркмен.

По мнению Е. П. Казакова и Б. А. Муратова, к поздним хионитам относится население именьковской и турбаслинской археологических культур Поволжья и Южного Урала VI—VIII веков н. э.

Канадский лингвист  предположил, что хиониты, скорее всего, происходили от сюнну, а последние, в свою очередь, относились не к алтайским (тюркским или монгольским), а к енисейским народам.

Существует версия монгольского происхождения хионитов. Возможно, значительный монгольский этнический компонент в составе хазарейцев восходит к хионитам.

По мнению ряда авторов, хиониты тождественны эфталитам и гуннам.

Правители 
Единственным достоверно засвидетельствованным в исторических источниках правителем хионитов является упоминаемый Аммианом Марцеллином царь Грумбат ().

См. также 
 Эфталиты

Примечания

Литература 
 Аммиан Марцеллин. Римская история. — Киев, 1908.
 Гумилев Л. Н. Эфталиты и их соседи в IV в.
 Гумилев Л. Н. Эфталиты — горцы или степняки.
 Гумилев Л. Н.. Древние тюрки. Глава III. Создание великой державы рода Ашина (545—581 гг.).
 Дмитриев В. А. Восточные кампании Шапура II // Восток (Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современность. 2019. Вып. 2. С. 49—63. DOI 10.31857/S086919080004552-4
 A. D. H. Bivar. Hephthalites. // Iranica.
 Wolfgang Felix. Chionites. // Iranica.
 Altheim F., Striel R. Die Araber in der Alten Welt.

Иранские гунны
История Узбекистана
Исчезнувшие народы Азии
Археологические культуры
Аварский каганат
Туранские племена